Гай Юлий Цезар Старши III (), понякога Гай Юлий Цезар Страбон (), е римски сенатор, квестор, претор, проконсул, наместник на провинция Азия (91 пр.н.е.), баща на Юлий Цезар.

Биография 
Гай Юлий Цезар се ражда в патрицианското семейство на Гай Юлий Цезар II и неговата жена Марция Рекс. Баща му принадлежал към древния патрициански род на Юлиите. Майка му Марция е сестра на консула от 118 пр.н.е. Квинт Марций Рекс. Тя също принадлежи на древен патрициански род, Марциите, този, който води началото си от цар Анк Марций.

Гай Юлий е средното от трите деца в семейството. Има по-млад брат, Секст Юлий Цезар III, който става консул през 91 пр.н.е. Секст е първият от много десетилетия консул от рода на Юлиите. Има и по-голяма сестра, Юлия Цезарис, която около 110 пр.н.е. се омъжва за римския пълководец Гай Марий. Според Плутарх („Успоредни животописания. Гай Марий. VI“) женитбата на Юлия била изгодна както за самия Марий, така и за рода на Юлиите.

Женен е от ок. 102 пр.н.е. за Аврелия Кота, дъщеря на Луций Аврелий Кота (консул 119 пр.н.е.) и Рутилия. Баща е на три деца: две дъщери с името Юлия и син Гай Юлий Цезар.

Взема прочутия оратор Марк Антоний Оратор за възпитател на сина си Гай. По-малката му дъщеря Юлия (* 101 пр.н.е.; † 51 пр.н.е.), става баба на император Октавиан Август.

Вижте също 
 Родословно дърво на Юлиево-Клавдиевата династия
 Юлии Цезари

Бележки

Външни препратки 
 Gaius Julius Caesar (sr.), www.livius.org

Юлиево-Клавдиева династия
Древноримски политици
Римски военачалници
Римски управители (Азия)
Юлии
Юлий Цезар